Als Dalmatische Bahn werden zwei Eisenbahnstrecken in Kroatien bezeichnet:

 Bahnstrecke Knin–Split
 Bahnstrecke Perković–Šibenik